The Hard Way pode significar os seguintes artigos:

The Hard Way - álbum do 213

Cinema e TV
 The Hard Way (1916), mudo
 The Hard Way (1943), com Ida Lupino
 The Hard Way (1979), com Patrick McGoohan e Lee Van Cleef

 The Hard Way (1991), com Michael J. Fox e James Woods

Música
 Hard Way, álbum de Show-Ya
 The Hard Way (álbum de Steve Earle)

 The Hard Way (álbum de Clint Black)
 The Hard Way (álbum de 213)
 The Hard Way (álbum de Owsley)
 The Hard Way (álbum de Tinsley Ellis)
 The Hard Way (álbum de James Hunter)